83-й выпуск Бретань Классик — шоссейной однодневной велогонки по дорогам французского региона Бретань. Гонка 1 сентября 2019 года в рамках Мирового тура UCI 2019. Победу одержал бельгийский велогонщик Сеп Ванмарке.

Участники 
Участие в гонке приняли 25 команд: 18 команд категории UCI WorldTeam и 7 проконтинентальных команд.

Маршрут

Ход гонки

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт